Zalana – miejscowość we Francji, na Korsyce
 Zalana – miejscowość w Syrii, w muhafazie Aleppo